Festival Mada — festival de música, também chamado apenas Mada ou MADA
 Mada (Omã) — localidade do Sultanato de Omã